Cygan ist Familienname folgender Personen: 

 Bogusław Cygan (* 1964), polnischer Sportler 
 John Cygan, US-amerikanischer Schauspieler 
 Mieczysław Cygan (1921–2006), polnischer Militär 
 Pascal Cygan (* 1974), französischer Sportler 
 Thierry Cygan (* 1975), französischer Sportler 

Cygan ist Pseudonym von:

 Dawid Kostecki (1981–2019), polnischer Boxer

Cygan steht für: 

 Cygan (Woiwodschaft Łódź), Ort in der Woiwodschaft Łódź, Polen 

Siehe auch: 

 Czigan
 Czygan